Wyniki Grand Prix Francji, ósmej rundy Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 2008.

Wyniki

Sesje treningowe

Kwalifikacje 

|- bgcolor="#EFEFEF"
! Poz.
! Nr
! Kierowca
! Konstruktor
! Q1
! Q2
! Q3
! Poz. s.
|- bgcolor="#EFEFEF"
! bgcolor="#EFEFEF"|1
| align=center|1
|  Kimi Räikkönen 
| Ferrari 
| 1:15.133
| 1:15.161
| 1:16.449
| align=center|1
|- bgcolor="#F8F8F8"
! bgcolor="#EFEFEF"|2
| align=center|2
|  Felipe Massa 
| Ferrari 
| 1:15.024 	
| 1:15.041
| 1:16.490
| align=center|2
|- bgcolor="#EFEFEF"
! bgcolor="#EFEFEF"|3
| align=center|22
|  Lewis Hamilton
| McLaren-Mercedes
| 1:15.634	 
| 1:15.293
| 1:16.693
| align=center|13
|- bgcolor="#F8F8F8"
! bgcolor="#EFEFEF"|4
| align=center|5
|  Fernando Alonso 
| Renault
| 1:15.754
| 1:15.483
| 1:16.840
| align=center|3
|- bgcolor="#EFEFEF"
! bgcolor="#EFEFEF"|5
| align=center|11
|  Jarno Trulli
| Toyota
| 1:15.521
| 1:15.362
| 1:16.920
| align=center|4
|- bgcolor="#F8F8F8"
! bgcolor="#EFEFEF"|6
| align=center|23
|  Heikki Kovalainen 
| McLaren-Mercedes 
| 1:15.965
| 1:15.639
| 1:16.944
| align=center|10
|- bgcolor="#EFEFEF"
! bgcolor="#EFEFEF"|7
| align=center|4
|  Robert Kubica
| BMW Sauber
| 1:15.687
| 1:15.723
| 1:17.037
| align=center|5
|- bgcolor="#F8F8F8"
! bgcolor="#EFEFEF"|8
| align=center|10
|  Mark Webber
| Red Bull-Renault
| 1:16.020
| 1:15.488
| 1:17.233	
| align=center|6
|- bgcolor="#EFEFEF"
! bgcolor="#EFEFEF"|9
| align=center|9
|  David Coulthard
| Red Bull-Renault 
| 1:15.802
| 1:15.654
| 1:17.426
| align=center|7
|- bgcolor="#F8F8F8"
! bgcolor="#EFEFEF"|10
| align=center|12
|  Timo Glock 
| Toyota 
| 1:15.727
| 1:15.558
| 1:17.596
| align=center|8
|- bgcolor="#EFEFEF"
! bgcolor="#EFEFEF"|11
| align=center|6
|  Nelson Piquet Jr.
| Renault
| 1:15.848
| 1:15.770
|
| align=center|9
|- bgcolor="#F8F8F8"
! bgcolor="#EFEFEF"|12
| align=center|3
|  Nick Heidfeld 
| BMW Sauber
| 1:16.006
| 1:15.786
|
| align=center|11
|- bgcolor="#EFEFEF"
! bgcolor="#EFEFEF"|13
| align=center|15
|  Sebastian Vettel
| Toro Rosso-Ferrari
| 1:15.918
| 1:15.816
|
| align=center|12
|- bgcolor="#F8F8F8"
! bgcolor="#EFEFEF"|14
| align=center|14
|  Sébastien Bourdais
| Toro Rosso-Ferrari
| 1:16.072
| 1:16.045	
|
| align=center|14
|- bgcolor="#EFEFEF"
! bgcolor="#EFEFEF"|15
| align=center|7
|  Nico Rosberg
| Williams-Toyota
| 1:16.085
| 1:16.235
|
| align=center|19
|- bgcolor="#F8F8F8"
! bgcolor="#EFEFEF"|16
| align=center|8
|  Kazuki Nakajima
| Williams-Toyota
| 1:16.243
|
|
| align=center|15
|- bgcolor="#EFEFEF"
! bgcolor="#EFEFEF"|17
| align=center|16
|  Jenson Button
| Honda
| 1:16.306
|
|
| align=center|16
|- bgcolor="#F8F8F8"
! bgcolor="#EFEFEF"|18
| align=center|17
|  Rubens Barrichello
| Honda
| 1:16.330
|
|
| align=center|20
|- bgcolor="#EFEFEF"
! bgcolor="#EFEFEF"|19
| align=center|21
|  Giancarlo Fisichella
| Force India-Ferrari
| 1:16.971
|
|
| align=center|17
|- bgcolor="#F8F8F8"
! bgcolor="#EFEFEF"|20
| align=center|20
|  Adrian Sutil
| Force India-Ferrari
| 1:17.053
|
|
| align=center|18
|- bgcolor="#EFEFEF"
! Poz.
! Nr
! Kierowca
! Konstruktor
! Q1
! Q2
! Q3
! Poz. s.
|}

Wyścig

Najszybsze okrążenie

Lista startowa

Klasyfikacja po wyścigu

Kierowcy

Konstruktorzy

Uwagi

Prowadzenie w wyścigu 

|- bgcolor="#EFEFEF"
!Nr
!Kierowca
!Okrążenia
!Suma
|-
|align="center"|1
| Kimi Räikkönen
|1-21, 24-38
|align="center"|36
|-
|align="center"|2
| Felipe Massa
|22-23, 39-70
|align="center"|34
|-
| colspan="4" style="padding:0px"|

|}

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie Formuły 1 
 Wyniki w serwisie Wyprzedź mnie!

2008
2008 w Formule 1
2008 we Francji